Sania Mirza e Barbora Strýcová erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Mirza ha fatto coppia con Peng Shuai, perdendo in semifinale contro Monica Niculescu e Hsieh Su-wei. Strýcová ha partecipato con Lucie Šafářová, perdendo in semifinale contro Latisha Chan e Martina Hingis.

In finale Chan e Hingis hanno sconfitto Hsieh e Niculescu con il punteggio di 4–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (ritirate)
  Latisha Chan /  Martina Hingis (campionesse)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinale)
  Sania Mirza /  Peng Shuai (semifinale)

 Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (quarti di finale)
 Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (primo turno)
 Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (quarti di finale)
 Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Alternate 
  Ljudmyla Kičenok /  Lesja Curenko (quarti di finale)

Wildcard 
  Alexa Glatch /  Caty McNally (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2017